Les personnes suivantes portent le nom LaBarbera :
 Jason LaBarbera, un joueur de hockey sur glace
 Joe LaBarbera, un batteur américain de jazz
 , un saxophoniste, clarinettiste et flûtiste américain